Stadthaus steht für:
 Stadthaus, Wohngebäude des städtischen Raumes, siehe Wohngebäude#Städtische_Villa_/_Stadthaus sowie Townhouse (Stadthaus) und Stadthäuser in Leipzig
 Stadthaus, Amtssitz der Stadtverwaltung, siehe Rathaus
 Stadthaus, klösterlicher Pfleghof

Stadthaus steht für folgende Gebäude:
 Stadthaus in Amsterdam, siehe Paleis op de Dam
 Backnanger Stadthaus
 Stadthaus Baden, siehe Rathaus (Baden) #Stadthaus
 Altes Stadthaus (Berlin)
 Neues Stadthaus (Berlin)
 Altes Stadthaus (Bonn)
 Stadthaus (Bonn)
 Stadthaus (Braunschweig)
 Stadthaus (Bremen, 1819–1908)
 Stadthaus (Coburg)
 Stadthaus (Cottbus)
 Ehemaliges Stadthaus (Grafenstraße 30, Darmstadt)
 Altes Stadthaus (Dortmund)
 Stadthaus Dresden
 Stadthaus (Düsseldorf)
 Stadthaus (Duisburg)
 Stadthaus Friedrichstadt in Dresden
 Stadthaus Germersheim, siehe Germersheim #Stadthaus
 Stadthaus (Halle (Saale))
 Stadthaus (Hagen)
 Stadthaus (Hamburg)
 Stadthaus Johannstadt in Dresden, siehe Sparkassenhaus Dresden
 Stadthaus (Krefeld)
 Stadthaus (Leipzig)
 Stadthaus (Mainz)
 Stadthaus (Mannheim)
 Stadthaus (Osnabrück)
 Stadthaus (Potsdam)
 Stadthaus (Schaffhausen)
 Stadthaus Ulm
 Weimarer Stadthaus
 Altes Stadthaus (Winterthur)
 Stadthaus (Winterthur)
 Stadthaus (Wittenberg)
 Stadthaus Zürich

Siehe auch:
 Stadenhausen